La NCAA Division I 1997 si è svolta nel 1997: al torneo hanno partecipato 56 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la quarta volta, la seconda consecutiva, alla Stanford University.

Squadre partecipanti

Torneo

East Regional (State College)

Central Regional (Madison)

Pacific Regional (Long Beach)

Mountain Regional (Stanford)

Final Four - Spokane Veterans Memorial Arena, Spokane

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1997
NCAA Division I (pallavolo femminile)